L'Internacia Junulara Kongreso (IJK), o Congresso Internazionale Giovanile, è il principale incontro annuale per giovani esperantisti. Organizzato dall'Organizzazione Mondiale della Gioventù Esperantista (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo), avviene ogni anno in una diversa località.

Sedi del festival

Note

Voci correlate
 La Perdita Generacio

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Incontri esperantisti